Thomas Harrison House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Harrison House (Connecticut), ID-Nr. 88002644
 Thomas Harrison House (Virginia), ID-Nr. 73002213